Gramen puede referirse a:
El nombre común de la planta Cynodon dactylon.
El nombre de un sinónimo del género botánico Festuca.